Jean Lecocq ist der Name folgender Personen:

* Jean Lecocq (Komponist), franko-flämischer Komponist der Renaissance
 Jean-Pierre Lecocq (1947–1992), belgischer Molekularbiologe und Unternehmer